Вилафранка има више значења:
 Вилафранка (Модена), је насеље у Италији у округу Модена, региону Емилија-Ромања
 Вилафранка (Рим), је насеље у Италији у округу Рим, региону Лацио
 Вилафранка (Савона), је насеље у Италији у округу Савона, региону Лигурија
 Вилафранка (Венеција), је насеље у Италији у округу Венеција, региону Венето
 Вилафранка Падована, је насеље у Италији у округу Падова, региону Венето
 Вилафранка Пјемонте, је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Вилафранка Сикула, је насеље у Италији у округу Агриђенто, региону Сицилија
 Вилафранка Тирена, је насеље у Италији у округу Месина, региону Сицилија
 Вилафранка д'Асти, је насеље у Италији у округу Асти, региону Пијемонт
 Вилафранка ди Верона, град је у северној Италији. Град је други град округа Верона у оквиру италијанске покрајине Венето
 Вилафранка ин Луниђана, је насеље у Италији у округу Маса-Карара, региону Тоскана